Râul Varnița se poate referi la:

 Varnița - afluent al râului Lozna
 Varnița - afluent al râului Miletin
 Varnița - afluent al râului Șimon
 Varnița - afluent al râului Șușița